Carmina Pinheiro de Souza, conhecida artisticamente como Carmina Juarez (São Paulo, 2 de julho de 1969), é um cantora brasileira.

Cantores do estado de São Paulo